Das Juniorinneneinzel der US Open 2013 war ein Tennisturnier in New York City.

Vorjahressiegerin war Samantha Crawford.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2013